АСД — акронім кирилицею, що може означати:

 Адвентисти сьомого дня — Адвентизм
 Агентство Стратегічних Досліджень